Zámostí je časté označení místa (části obce) za mostem, tedy na druhé straně řeky či potoka. Toto jméno nesou:

 Zámostí-Blata – obec v okrese Jičín
 Zámostí (Zámostí-Blata) – část obce Zámostí-Blata v okrese Jičín
 Zámostí (Hluboká nad Vltavou) – část města Hluboká nad Vltavou, která leží na pravém břehu Vltavy
 Zámostí (Hradec Králové) – historická osada v Malšovicích ve městě Hradec Králové
 Zámostí (Písková Lhota) – část obce Písková Lhota v okrese Mladá Boleslav
 Zámostí (Poděbrady) – součást města Poděbrady, která leží na levém břehu Labe
 Zámostí (Rožďalovice) – část obce Rožďalovice v okrese Nymburk
 Zámostí (Třebíč) – část města Třebíč v okrese Třebíč
 Zamość – polské město, česky Zámostí

další významy
 Zámostí (festival) – letní kulturní open air festival

Související články 
 Závodí
 Zářečí
 Záříčí (rozcestník)

Externí odkazy